Hasselhorn ist der Familienname folgender Personen: 
 Benjamin Hasselhorn (* 1986), deutscher Theologe und Historiker
 Marcus Hasselhorn (* 1957), deutscher Bildungsforscher und Psychologe
 Samuel Hasselhorn (* 1990), deutscher Musiker und Bariton-Sänger

Hasselhorn war außerdem der Name eines Dorfs in ehemaligen Distrikt Minden (heute Landkreis Nienburg/Weser).